Felipe de Ibelín (muerto después de 1373), fue el señor titular de Arsuf desde 1333 hasta 1373. Era el hijo de Balián de Ibelín, señor titular de Arsuf y Margarita de Ibelín. Pedro I de Chipre lo expulsó de la isla en 1358, como castigo por su segundo matrimonio. Regresó a mediados de 1367 de Italia, y fue uno de los líderes una revuelta en 1369 y uno de los asesinos del rey Pedro. Fue nombrado senescal del Reino de Chipre en 1369, pero fue encarcelado en 1373 en Famagusta por los genoveses después que desembarcaron en Chipre, y enviado a Génova donde fue ejecutado.

Matrimonios 

Felipe primero se casó en 1340 con Eschiva de Dampierre, hija Odón III de Dampierre-sur-Salon, condestable de Jerusalén y su esposa Isabel de Chipre. No tuvieron descendencia.

En 1355 contrajo segundas nupcias con Alicia de Mallorca, hija del Infante Fernando de Mallorca y su esposa Eschiva de Chipre. Este matrimonio tampoco tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 

Fallecidos en los años 1370
Señores de Arsuf
Casa de Ibelín